Pirmin Zurbriggen, švicarski alpski smučar, * 4. februar 1963, Saas-Almagell, Valais, Švica.

Zurbriggen je na Zimskih olimpijskih igrah 1988 v Calgaryju osvojil zlato v smuku in bron v veleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je osvojil po štiri zlate in srebrne ter eno bronasto medaljo. Naslove svetovnega prvaka je osvojil v smuku, kombinaciji, veleslalomu in superveleslalomu. V svetovnem pokalu je osvojil štiri velike kristalne globuse za skupno zmago v sezonah 1984, 1987, 1988 in 1990, ter devet malih kristalnih globusov za skupno zmago v posamični disciplini, štiri v superveleslalomu, tri v veleslalomu in dve v smuku. Skupno je v svetovnem pokalu osvojil 40 zmag in 83 uvrstitev na stopničke. Enajstkrat je zmagal v kombinaciji, po desetkrat v smuku in superveleslalomu, sedemkrat v veleslalomu in dvakrat v slalomu. Z zmago na Streifu v smuku 11. januarja 1985 je postal prvi alpski smučar z zmagami v vseh petih disciplinah. Leta 1985 je bil zbran za švicarskega športnika leta.

Tudi njegova sestra Heidi je bila alpska smučarka.

Svetovni pokal

Skupne zmage

Posamične zmage

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švico
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1984
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1988